Ottenhagen ist eine deutsche Ortsbezeichnung:
 Ottenhagen (Uckerland), Gemeindeteil im Ortsteil Wolfshagen der Gemeinde Uckerland, Landkreis Uckermark, Brandenburg, Deutschland
 Ottenhagen, bis 1927 selbständiger Gutsbezirk, danach eingegliedert nach Groß Ottenhagen im Kreis Königsberg, Ostpreußen: seit 1946 Berjosowka (Kaliningrad, Gwardeisk), Siedlung im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad, Russland